Avanti! steht für:

 Avanti! (Zeitung), von 1896 bis 1993 die Zeitung der Sozialistischen Partei Italiens (PSI)
 Avanti, Avanti!, Spielfilm von Billy Wilder aus dem Jahr 1972

Siehe auch Avanti